Zietzschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zietzschmann (* 1970), deutsche Kulturmanagerin
 Otto Zietzschmann (1879–1957), deutsch-schweizer Veterinärmediziner